

Patronyme
 Tadeusz Czacki, (1765-1813), est un homme d'État polonais ;
 Włodzimierz Czacki, (1834-1888),est un cardinal polonais du  ;

Patronyme polonais
Homonymie de patronyme